YGW steht für:
 Flughafen Kuujjuarapik, Kuujjuarapik, Québec, Kanada (IATA-Code)

ygw steht für:
 Yagwoia, eine der Papuasprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung